12-й чемпионат Узбекистана по футболу 2003 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 круга (с участием 15 клубов) с 7 апреля по 19 октября 2003 года.

Участники 

 «Джайхун» (Ургенч) сменил название на «Хорезм»-2003 (Ургенч).
 ФК «Касансай» (Касансай) сменил название на «Навбахор»-2 (Касансай).
 «Ситора» (Бухара), «Соликчи» (Келес), «Туран» (Нукус) и ФК «Кува» отказались от участия в турнире.

Итоговая таблица 

 ФК «Ташкент» снялся с турнира после 1-го круга.

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2003
 Вторая лига Узбекистана 2003
 Кубок Узбекистана 2002/2003

Ссылки 
 Uzbekistan 2003 

2003
Спорт в Узбекистане в 2003 году